

Etimologia
Il toponimo Lod (pron. fr. Ló), così come il suo omofono Loz, è una contrazione ortografica della parola francese l'eau, che significa "l'acqua".

Geografia
Lago di Lod (pron. fr. Ló), lago situato sul comune di Chamois
Lago di Lod  (pron. fr. Ló; talvolta ortografato Lot, omofono), lago situato sul comune di Antey-Saint-André

Omofono
Lago di Loz (pron. fr. Ló), lago situato sul comune di Valtournenche

Note